

Lokalizacje

Niemcy 
 Redwitz an der Rodach – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Lichtenfels
 Redwitz an der Rodach – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Lichtenfels

Osoby 
 Michael Redwitz – zbrodniarz nazistowski
 Rafael Redwitz – brazylijski siatkarz
 Weigand von Redwitz – niemiecki biskup